Луб'яний Василь Онуфрійович — бунчужний Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром
 Луб'яний Володимир Якович (1926-1991) — російський та український співак (бас), народний артист УРСР

Луб'яний — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Луб'яний — селище, Тацинський район, Ростовська область

Прізвища